Vranić je lahko:
 Vranić, Posušje (Bosna in Hercegovina)
 Vranić, Brestovac (Hrvaška)
 Vranić, Barajevo (Srbija)

Glej tudi 
 Vranići
 Vrana (razločitev)
 priimek Vranič, Vraničar